Июньский жук — жук из семейства пластинчатоусых, принадлежащий к группе хрущей (Melolonthinae) и называемый также нехрущ или хрущ-нехрущ.
 Июньский жук (фильм)() — независимый американский фильм-драма режиссёра Фила Моррисона (англ.).